Årstiderne kan henvise til

 Årstid, en inddeling af året
 Aarstiderne, en dansk virksomhed 
 Årstiderne (Klovn-afsnit), et afsnit i tv-serien Klovn
 Aarstiderne (dokumentarfilm), dansk dokumentarisk optagelse fra 1944